Громадское — название населённых пунктов:

Украина 
 Громадское — село в Литинском районе Винницкой области.
 Громадское — село в Компанеевском районе Кировоградской области.